Барбара Шетт і Патті Шнідер були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Івета Бенешова і Квета Пешке виграли титул, перемігши у фіналі пару Анабель Медіна Гаррігес і Дінара Сафіна з рахунком 6–2, 2–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Анабель Медіна Гаррігес /  Дінара Сафіна (фінал)
 Сільвія Фаріна-Елія /  Марта Марреро (чвертьфінал)
 Татьяна Гарбін /  Тіна Кріжан (півфінал)
 Єлена Костанич /  Клодін Шоль (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
Open Gaz de France 2005 Doubles Draw

Парний розряд
Open Gaz de France